Garabí puede referirse a:

 la Represa de Garabí, proyectada a construirse sobre el río Uruguay entre la Argentina y Brasil;
 Garabí, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina, también conocida como José Rafael Gómez;
 el río Garabí, en la Provincia de Corrientes.